Francis je křestní jméno (František) a také příjmení (s přechýlenou variantou Francisová), které náleží více osobnostem:

příjmení
 Anne Francisová (1930–2011) – americká herečka
 Dick Francis (1920–2010) – britský žokej, novinář a spisovatel detektivek
 Felix Francis (* 1953) – britský spisovatel
 James Bicheno Francis (1815–1892) – anglický inženýr, vynálezce Francisovy turbiny
 John Francis (1924–2012) – skotský pedagog a esperantista
 Mark Lewis-Francis (* 1982) – britský sportovec, atlet
 Pam Francis (1954–2020) – americká fotografka.
 Phyllis Francisová (* 1992) – americká atletka
 Ron Francis (* 1963) – kanadský hokejista
 Robert Francis – více osobností
 Sam Francis (1923–1994) – americký malíř
 Trevor Francis (* 1954) – anglický fotbalista
 W. Nelson Francis (1910–2002) – americký spisovatel a lingvista

jiný význam
 Francis (Utah) – město v Utahu

 Saint Francis – více různých významů (rozcestník)

Francouzská příjmení
Anglická příjmení